Oberaich heißen folgende geographischen Objekte:

 Oberaich (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Oberaich (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Oberaich (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft von Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Oberaich (Gemeinde Hagenberg), Ortschaft von Hagenberg im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Oberaich, Ortschaft und Katastralgemeinde von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark (ehem. Marktgemeinde bis 2014)